За първи път като независима държава Киргизстан участва на олимпийски игри в Атланта през 1996 г. и оттогава насетне неизменно присъства на летни олимпиади. През 1994 г. прави дебюта си на Зимните игри в Лилехамер.

От 1952 до 1988 г. киргизските спористи са в отбора на Съветския съюз, а на Игрите в Барселона през 1992 г. са част от Обединения отбор, който включва представители на всички бивши съветски републики.

Киргизският олимпийски комитет е създаден през 1992 г. и е признат от Международния олимпийски комитет година по-късно.

Резултати по игри

Медалисти

Външни препратки 
 Киргизстански олимпийски комитет

Страни на олимпийските игри
Олимпийски игри